

Cinema 
 Ferdinando e Carolina – film del 1999 diretto da Lina Wertmüller.
 Joanna (Carolina) – film del 1934 diretto da Henry King
 L'uomo dei miei sogni (Carolina) – film del 2003 diretto da Marleen Gorris

Geografia 

 Carolina – comune del Maranhão

 Carolina del Príncipe – comune del dipartimento di Antioquia

 Carolina – comune del dipartimento di San Miguel

 Carolina – frazione di Santena nella città metropolitana di Torino

 Isola Carolina – atollo disabitato (da non confondere con le isole Caroline)

 Isole Caroline – arcipelago di circa 500 isole

 Carolina – città della zona nord-orientale dell'isola

 La Carolina – comune dell'Andalusia

 Carolina – città della Contea di Covington, Alabama
 Carolina del Nord – uno degli stati
 Carolina del Sud – uno degli stati
 Le Caroline – gli stati della Carolina del Nord e del Sud considerati collettivamente

 Carolina – città della municipalità locale di Albert Luthuli

 Carolina – comune del distretto del Para

Musica 
 Carolina – album di Seu Jorge del 2001
 Carolina – album di Eric Church del 2009
 Carolina – singolo di Taylor Swift del 2022
 Caroline Records – etichetta discografica statunitense

Sport 
 Carolina Panthers – squadra di football americano statunitense
 Carolina Bombers – squadra professionistica statunitense di arena football del passato
 Carolina Hurricanes – squadra di hockey su ghiaccio statunitense

Altro 
 Carolina – nome proprio femminile italiano
 Carolina – gioco da biliardo che si esegue senza birilli e senza pallino
 Carolina – tipo di tessuto di cotone colorato
 Scrittura carolina – stile di scrittura ideato durante la rinascita carolingia
 235 Carolina – asteroide scoperto nel 1883
 Provincia della Carolina – colonia inglese fondata nel 1663, nel 1729 divisa in provincia della Carolina del Nord e provincia della Carolina del Sud
Carolina – scultura di Marcello Tommasi